Treiber bezeichnet:

 Treiber (Jagd), bei der Treibjagd Wild aufscheuchende Personen
 Gerätetreiber, in der Informatik eine Software zum Zugriff auf Hardwarekomponenten
 Leitungstreiber, in der Elektronik eine Verstärkerschaltung, siehe Leitungsverstärker
 Gate-Treiber, in der Elektronik eine Schaltung zur Ansteuerung von Transistoren
 Schallwandler in der Elektroakustik; siehe Horntreiber

Treiber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfine Treiber (* 1938), Historikerin und Schriftleiterin
 Alfred Treiber (* 1944), österreichischer Radiojournalist
 Andreas Treiber (* 1971), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Angela Treiber (* 1962), deutsche Volkskundlerin und Hochschullehrerin
 Antje Sedemund-Treiber (* 1936), deutsche Juristin
 Birgit Treiber (* 1960), deutsche ehemalige Schwimmerin
 Hans-Karl Treiber (* 1935), deutscher Techniker
 Heinrich Treiber von der Treib (1899–1977), deutscher Violinist und Komponist
 Heinrich Aloisius Treiber (1796–1882) deutscher Arzt und Philhellene
 Hildegund Treiber (* 1959), deutsche Cembalistin und Organistin
 Hubert Treiber (* 1942), emeritierter Professor für Verwaltungswissenschaften an der Juristischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 Johann Friedrich Treiber (1642–1719), deutscher Historiker
 Jutta Treiber (* 1949), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Durchtreiber
 Quertreiber
 Treiben (Begriffsklärung)

 Treiberameisen, siehe Wanderameisen
 Treibermast, eineinhalbmastigen Schiffen eine andere Bezeichnung für den Besanmast